Сергей Александрович Грабовский (1897—1929) — участник Белого движения на Юге России, ротмистр 5-го авиационного отряда.

Биография 
Сын чиновника. По воспоминаниям Ивана Солоневича, Грабовский учился вместе с ним в виленской гимназии, где участвовал в сокольском движении и увлекался гимнастикой.

С началом Первой мировой войны — унтер-офицер 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка. Произведен в прапорщики Главнокомандующим армиями Северного фронта 24 декабря 1915 года «за отличия в делах против неприятеля» (производство утверждено Высочайшим приказом от 16 июня 1916). Произведен в корнеты 18 августа 1916 года, в поручики — 16 января 1917 года. Затем был летчиком 4-го артиллерийского авиационного отряда.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России, в Добровольческой армии и ВСЮР — в 5-м авиационном отряде. В 1919 году был произведен в штабс-ротмистры. В Русской армии — ротмистр 5-го авиационного отряда. Награждён орденом Св. Николая Чудотворца

На 18 декабря 1920 года — в 1-й роте авиационного батальона Технического полка в Галлиполи.

В начале 1920-х годов вернулся в СССР, воспользовавшийся амнистией, на 12 октября 1922 года состоял на особом учёте в военкоматах Закавказья. Вскоре переехал в Москву, где окончил курсы преподавателей физкультуры, преподавал в средней школе и в гимнастической группе клуба «Красная Площадь». Проживал по адресу: Арбат, 30. Был арестован 10 марта 1927 года, обвинялся по статьям 58-5, 58-10 УК РСФСР. 23 мая того же года коллегией ОГПУ приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В лагере был инструктором спортстанции. В августе 1929 года был арестован как «член организации вооруженного восстания и массового побега заключенных за границу», виновным себя не признал и показания давать отказался. Другие арестованные показали, что в лагере было несколько групп, готовивших восстание, при этом Грабовский возглавлял группу белогвардейцев. 24 октября 1929 года приговорен к ВМН и расстрелян в ночь с 28 на 29 октября.

Грабовскому посвящена глава в книге Ивана Солоневича «Молодежь и ГПУ. Жизнь и борьба советской молодежи».

Источники 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 139.
 Никитин А. Л. Розенкрейцеры в Советской России. Документы 1922—1937 гг. — М.: Минувшее, 2004. — С. 199.
 Сошина А. А. «Мутный призрак свободы» (о побегах с Соловков в 1923—1939 гг.) // Соловецкое море. Историко-литературный альманах. № 6. — Архангельск — М., 2007.
 Солоневич Б. Л. Молодежь и ГПУ. Жизнь и борьба советской молодежи; под ред. Л. М. Сурис. — Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2016. — С. 386.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Галлиполийцы
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Расстрелянные в РСФСР
Участники Крымской эвакуации